Kurita ist der Familienname folgender Personen:

 Akimitsu Kurita (1946–2018), japanischer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Genzo Kurita (1926–1959), japanischer Serienmörder
 Mark Ajay Kurita (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Taijirō Kurita (* 1975), japanischer Fußballspieler 
 Kurita Takeo (1889–1977), japanischer Militär, Vizeadmiral der Kaiserlich Japanischen Marine im Pazifikkrieg während des Zweiten Weltkriegs
 Toyomichi Kurita (* 1950), japanischer Kameramann

Kurita steht außerdem für:
 Kurita Water Industries